Syngrapha aureoviridis är en fjärilsart som beskrevs av Wagner 1926. Syngrapha aureoviridis ingår i släktet Syngrapha och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
aureoviridis